

Гідрологічні об'єкти 
 Дніпро — річка в Україні, Білорусі та Росії
 Новий Дніпро — рукав Дніпра біля острова Хортиця
 Старий Дніпро — рукав Дніпра біля острова Хортиця

Місто 
 Дніпро — місто в Україні, обласний центр.

Технічні системи 
 «Дніпро» — ракета-носій
 «Дніпро» — перспективний український зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони
 «Дніпро» — електронно-обчислювальна машина
 «Дніпро» — цифрова автоматична телефонна станція

Транспорт 
 «Дніпро» — марка мотоциклів
 «Дніпро» — фірмовий пасажирський поїзд Придніпровської залізниці сполученням Дніпро — Київ
 Дніпро — головна залізнична станція міста Дніпро
 Дніпро-Лоцманська — залізнична станція, також Південний вокзал, міста Дніпро
 Дніпро — локомотивне депо, відокремлений структурний підрозділ Придніпровської залізниці
 «Дніпро» — станція метрополітену в Києві
 «Дніпро» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену

Спортивні клуби 

 «Дніпро» — колишній український футбольний клуб з м. Дніпро
 «Дніпро 1918» — український футбольний клуб із м. Дніпро
 «Дніпро-1» — футбольний клуб із м. Дніпро
 «Дніпро-75» — футбольний клуб із м. Дніпро
 «Дніпро» — хокейний клуб із м. Херсон
 «Дніпро» — український баскетбольний клуб з м. Дніпро
 «Дніпро» — український бенді клуб з м. Дніпро
 «Дніпро» — український футбольний клуб із Черкас

Споруди 
 «Дніпро» — стадіон в м. Дніпро
 «Дніпро» — станція метрополітену в Києві
 «Дніпро» — проєктована станція метрополітену в Дніпрі
 «Дніпро» — готель у Києві
 «Дніпро» — готельний комплекс в місті Запоріжжя (на реконструкції)
 «Дніпро» — готельний комплекс в місті Черкаси

Видання 
 «Дніпро» — журнал
 «Дніпро» — орган Української Православної Церкви в США

Організації 
 «Дніпро» — видавництво
 «Дніпро» — народна хорова капела
 «Дніпро» — змішаний хор (Едмонтон, Канада)

Військові формування 

 Полк поліції «Дніпро-1» — добровольчий полк поліції особливого призначення МВС України, який походить з однойменного міста.
 Мотопіхотний батальйон «Дніпро-2» — добровольче формування Збройних сил України.

Інше 
 «Дніпро» — торговельна марка здобного печива, виробляється в Україні з 1967 року